Apodonatoptera – takson owadów z podgromady uskrzydlonych i nadrzędu Odonatoptera.

Takson ten wprowadzony został w 2016 roku przez Juliána Petrulevičiusa i Pedro Gutiérreza. Obejmuje wszystkich przedstawicieli nadrzędu Odonatoptera, z wyjątkiem ich trzech najbardziej bazalnych rzędów: Eugeroptera, Kukaloptera i Argentinoptera. Do Apodonatoptera należą więc wymarłe Geroptera i Enigmapteridae oraz, obejmujący m.in. ważki, klad Neodonatoptera.

Skrzydła tych owadów cechują się użyłkowaniem o przedniej żyłce radialnej oddalonej od przedniego ich brzegu o jedną komórkę tak, że zostaje miejsce na rozwój pterostygmy. Nie występuje żyłka poprzeczna łącząca żyłki radialne przednią i tylną. W skrzydle tylnej pary przednia i tylna żyłka kubitalna łączą się ze sobą, a ponadto tylna żyłka kubitalna łączy się z przednią gałęzią przedniej żyłki analnej (AA1+2).

Zapis kopalny taksonu znany jest od karbonu. Jego najstarsze skamieniałości datowane są na serpuchow i należą do rodzaju Geropteron.

Przypisy 

Owady